Aph – L'Année philologique
 Lista okrętów pomocniczych United States Navy#Evacuation Transports (APH) – transportowce ewakuacyjne
 Axis Powers Hetalia